Nellore é uma cidade do estado Andhra Pradesh da Índia.

Localidades de Andhra Pradesh